São Bento – comune brasiliano dello stato del Maranhão.
 São Bento – comune brasiliano dello stato della Paraíba.
 São Bento – caracca portoghese